Чабб () — английская фамилия.

 Чабб, Мэри (1903—2003) — английский археолог, писатель, журналистка.
 Чабб, Чарльз (1851—1924) — британский орнитолог.

Примечания